Siebenerausschuss oder Siebener-Ausschuss ist der Name folgender Gruppen von Personen:

 Siebenerausschuss, ein 1848 gegründetes Gremium zur Vorbereitung der Frankfurter Nationalversammlung
 Siebenerausschuss bzw. Siebenerkomitee war ein nach dem Juliabkommen gegründetes Gremium der illegalen NSDAP in Österreich, das die Interessen der deutschnational Gesinnten gegenüber der Regierung Schuschnigg vertreten sollte
 1904 gegründeter Siebener-Ausschuss der Konferenz der Invaliditätsversicherungsanstalten, siehe Verband Deutscher Landesversicherungsanstalten
 ein zentrales Koordinationsorgan der österreichischen Widerstandsgruppe O5, in dem alle politischen Richtungen vertreten sein sollten